Jean Drouillet (1911-2005), écrivain et folkloriste français ;
 Lucas Drouillet (1995-), footballeur français.